Belfast Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Belfast Township (Minnesota)
 Belfast Township (Pennsylvania)